Izsó Miklós (1839–1875) szobrász
 Izsó Miklós (1877–1948) színész, rendező